CSO:
 
  — руководитель отдела безопасности, (главный) директор по безопасности организации.
 CSO ( — организация гражданского общества,  — неправительственная организация).
CSO-2 — французский спутник оптико-электронной разведки

Примечания